Cajuru kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cajuru (ort), São Paulo, 
 Cajuru (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar